Pseudotracylla är ett släkte av svampar. Pseudotracylla ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudotracylla